Turn-Europameisterschaften 1981 steht für:

 Turn-Europameisterschaften 1981 (Frauen)
 Turn-Europameisterschaften 1981 (Männer)